Бюнтинг () — фамилия.

Бюнтинги — остзейский дворянский род:
 Бюнтинг, Георгий Карлович (1826—1877) — генерал-майор, командир лейб-гвардии Московского полка.
 Бюнтинг, Алексей Георгиевич (1866—1930) — русский генерал, герой русско-японской войны, командир лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.
 Бюнтинг, Николай Георгиевич (1861—1917) — архангельский, эстляндский и тверской губернатор.

  (1545—1606) — немецкий пастор, автор путеводителя по Святой Земле («Itinerarium Sacrae Scripturae», 1581).
  (1576—1654) — немецкий юрист, бургомистр Ганновера (1623—1632).

См. также 
 
 Хем Бунтинг (здесь: Бунтинг — личное имя; р. 1985) — камбоджийский бегун.